Ruskovce má více významů:

 Ruskovce (okres Bánovce nad Bebravou) – obec v Trenčínském kraji na Slovensku
 Ruskovce (okres Sobrance) – obec v Košickém kraji na Slovensku